lid (persoon), persoon die is aangesloten bij een groep, bijvoorbeeld een vereniging, college, familie of kerkgenootschap
In het protestantisme: een lid van een kerkgenootschap of plaatselijke gemeente
Extremiteit of ledemaat, een uitstekend lichaamsdeel